Mosjö kan avse:

 Mosjö socken – en socken i Närke som ingick i Örebro härad
 Mosjö landskommun – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1966
 Mosjö församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –2010
 Mosjö kyrka – en kyrkobyggnad i Mosjö-Täby församling
 Mosjö distrikt – ett distrikt i Örebro kommun och Örebro län 2016–
 Mosjö, Ångermanland– en småort i Skorpeds socken, Örnsköldsviks kommun och Västernorrlands län

Se även
 Mosjön (Mosjö socken, Närke) – en tidigare sjö
 Mosjøen – en tätort och stad i Norge, centralort i Vefsns kommun, Nordland fylke
 Mosås – kyrkbyn i Mosjö socken